Евгений Матушкин:
 Матушкин, Евгений Александрович (1890—1959) — российский и советский военный врач, доктор медицинских наук, профессор.
 Матушкин, Евгений Алексеевич (род. 1957) — педагог, председатель Тамбовской областной Думы (с 2015 года).